Pastini ima više značenja:
 Pastini, Chieti
 Pastini, Salerno